Езель () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
Езель (острів) — історична назва острова Сааремаа